Луврська школа () – державний заклад французької вищої освіти, розташований у Луврському палаці в Парижі, де викладається історія мистецтва.

Заснований у 1882 році в одному з крил музею Лувру, закладу, спочатку створеному для вивчення археології, навколишнього середовища та потреб, він дозволив охопити всю історію мистецтва, яка й досі є основою мистецтва. вища освіта. Він організаційно та адміністративно залежить від Міністерства культури Франції і є державним органом з 1997 року.

Історія 
École du Louvre була створена в 1882 році з місією «видобувати з колекцій знання, які вони містять, і навчати кураторів, місіонерів і екскаваторів». Спочатку школа була присвячена археології, але незабаром поширилася на суміжні дисципліни, такі як історія мистецтва, антропологія та стародавні мови.

Школа була створена в контексті розширення вищої освіти в Європі, і зокрема у Франції, що знайшло відбиття в наданні лекцій для широкої громадськості на додаток до надання освіти студентам. Публічні лекції та конференції, спрямовані на платних «аудиторів», а літня школа продовжує традицію, на якій базувалася школа.

У той самий період у Франції були створені інші престижні установи, такі як Institut d'études politiques de Paris (Sciences-Po) або École des Hautes Études Commerciales (HEC).

У 1920 році школа запровадила загальний курс історії мистецтва (відомий як HGA), який став основою для навчальної програми. Протягом наступних років цей курс перетвориться на поточну аспірантуру.

У 1927 році школа була новаторською, створивши першу у світі кафедру музеології.

У 1998 році, після розвитку Великого Лувру, школа переїхала на своє нинішнє місце в Але де Флор, крило музею, що виходить на річку.

Знамениті випускники 
 Себастьєн Ліфшиц, французький кінорежисер, сценарист і актор
 Жан Шопфер, французький тенісист і письменник, відомий під псевдонімом Клод Ане
 Аньєс Варда, французька кінорежисерка, сценаристка і продюсерка художнього і документального кіно, а також відома фотографиня

Джерела

Посилання 
 Офіційна сторінка університету 

Університети Франції
Вищі навчальні заклади Парижа
I округ Парижа